Patrick Alphonsus Buckley (1841-1896) politico e militare neozelandese.
Patricia Buckley (1926-2007), moglie di William F. Buckley.
Patricia Buckley Bozell (1927-2008), scrittrice statunitense.
Pat "Paddy" Buckley (1925-2008), calciatore scozzese.
Pat Buckley (1946), calciatore scozzese.
Pat Buckley, bobbista statunitense.